Arlanzón může označovat:
 Arlanzón (řeka) – řeka na severu Španělska
 Arlanzón (Burgos) – obec v provincii Burgos ve Španělsku